Сергей Головин:
  (1924—1998) — французский артист балета и педагог.
 Головин, Сергей Васильевич (род. 1972) — российский самбист.
 Головин, Сергей Евгеньевич (1824—1889) — русский государственный деятель.
 Головин, Сергей Аркадьевич (1879—1941) — актёр Малого театра.
 Головин, Сергей Селиванович (1866—1931) — врач-офтальмолог.